Есипе́нко (, ) — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Есипенко, Андрей Евгеньевич (род. 2002) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Есипенко, Даниил Иванович (1901—1984) — заместитель министра государственной безопасности Украинской ССР, генерал-майор.
 Есипенко, Иван Иванович (?—1991) — украинский советский политический и государственный деятель.
 Есипенко, Илларион Тимофеевич (1894—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Есипенко, Марина Николаевна (род. 1965) — актриса, народная артистка России.
 Есипенко, Николай Гаврилович (1906—1993) — советский театральный режиссёр.
 Есипенко, Павел Евменович (1919—2013) — советский строитель и государственный деятель, академик, доктор технических наук.
 Есипенко, Харитон Фёдорович (1901—1973) — советский военачальник, полковник.

См. также